SHA est un acronyme qui désigne :
 Secure Hash Algorithm, à l'origine SHA désigne une fonction de hachage cryptographique conçue par la National Security Agency des États-Unis (NSA), qui est maintenant le plus souvent appelée SHA-0 ; le préfixe SHA est plus généralement utilisé pour les fonctions de hachage cryptographiques standardisées par le NIST (National Institute of Standards and Technology),  SHA-1, SHA-2 et SHA-3 ; 
Scriptores Historiae Augustae, ou Histoire Auguste également parfois abrégée en S.H.A. ; 
 solution hydroalcoolique ;
 Sciences Humaines et Arts ;
 Sweet Home Alabama, chanson de Lynyrd Skynyrd sortie en 1974 ;
Source (radioactive) de Haute Activité.

Sha selon le contexte peut désigner :
 sha (Ш), une lettre de l'alphabet cyrillique ;
 sha, une lettre de l'alphabet arménien ;
 Sha, une série de bande dessinée de Pat Mills et Olivier Ledroit, éditée chez Soleil ;
 le xian de Sha (沙县), une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine ;
 sha, une transcription du caractère chinois  ;
 sha, shâts ou sénious, une unité de compte de l'Égypte pharaonique.

Homonymie de toponyme